UK Championship 2002 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 7–15 grudnia 2002 w Barbican Centre w Yorku.

Był to trzeci rankingowy turniej w sezonie 2002/2003.

W turnieju zwyciężył Walijczyk Mark Williams, który w finale pokonał Irlandczyka Kena Doherty'ego 10-9.

Nagrody 
Źródło:
Zwycięzca: £100 000
II miejsce: £54 000
Półfinalista: £27 250
Ćwierćfinalista: £14 500
Last 16: £11 500
Last 32: £9 200
Last 48: £5 200
Last 64: £4 175

Last 80: £2 950
Last 96: £2 000

Najwyższy break rundy 1: £2 000
Najwyższy break rundy 2: £10 000

Break maksymalny w rundzie 1: £5,000
Break maksymalny w rundzie 2: £25,000

Wyniki 
Źródła:

Runda 1 
Do 9 frame'ów

 Adrian Gunnell   9–5   John Parrott 

 Marco Fu   9–7   Gerard Greene 

 Drew Henry   9–7   Stuart Bingham 

 Mark Selby   9–8   Anthony Hamilton 

 Stephen Maguire   9–4   Fergal O’Brien 

 David Gray   9–7   Mark Davis 

 Steve Davis   9–2   Paul Wykes 

 Allister Carter   9–4  Nick Walker 

 Anthony Davies   9–3   Nick Dyson 

 Chris Small   9–8  Leo Fernandez 

 Kwan Poomjang   9–3   James Wattana 

 Dominic Dale  9–6   Euan Henderson 

 Barry Pinches   9–5   Michael Judge 

 Robert Milkins   9–8   Nigel Bond 

 Tony Drago   9–8   David Roe 

 Dave Harold   9–6  Ian McCulloch

Runda 2 
Do 9 frame'ów

 Ronnie O’Sullivan   9–2  Adrian Gunnell 

 Marco Fu   9–7   Quinten Hann 

 Drew Henry   9–4   Jimmy White 

 Stephen Lee   9–6   Mark Selby 

 Ken Doherty   9–7   Stephen Maguire 

 Paul Hunter   9–1   David Gray 

 Steve Davis   9–7   Mark King 

 John Higgins   9–5  Allister Carter 

 Mark Williams   9–2   Anthony Davies 

 Chris Small   9–7   Joe Perry 

 Graeme Dott   9–8   Kwan Poomjang 

 Stephen Hendry   9–4   Dominic Dale 

 Matthew Stevens   9–4   Barry Pinches 

 Robert Milkins   9–1   Joe Swail 

 Alan McManus   9–6  Tony Drago 

 Peter Ebdon  9–7   Dave Harold

Drabinka turniejowa

Finał

Przypisy 

UK Championship
2002 w sporcie
2002 w Anglii
York